Il doppio del DFS Classic 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Nathalie Tauziat era la detentrice del titolo ed è arrivata in semifinale.

La finale del singolare cancellata per pioggia. Le semifinaliste erano Steffi Graf, Tauziat, Elena Lichovceva e Yayuk Basuki.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

DFS Classic 1998